«Озеро Дракулы» (, тинмоку; ) — японский фильм ужасов 1971 года режиссёра Мичио Ямамото.

Другое название фильма; Проклятый особняк: Кровожадные глаза

Сюжет 
Молодая девушка по имени Акико потеряла собаку во время прогулки по пляжу. Она следует за собакой в ​ особняке, где старик смотрит на нее, пока она ищет собаку внутри. Встреча Акико оказывается перед мертвой женщиной за пианино, а потом будет вампира (Мори Кисида). 18 лет спустя Акико (Мидори Фудзита) живет у озера, и ее все еще преследует то, что с ней произошло, что, по ее мнению, было сном. Акико дружит с лодочником Кусаку, который получил странную посылку, которая оказалась белым гробом. Кусаку жалуется экспедитору и возвращается, чтобы найти пустой гроб, а затем подвергается нападению того же вампира, которого Акико видела много лет назад.

Затем Акико навещает ее парень, доктор Такаши Саки (Осахиде Такахаши), сестра которой Акико Нацуко (Санаэ Эми) тоже влюблен. Такаши вызывают в больницу, когда туда сдают женщину с двумя укусами на шее. После того, как он остался, и собака Акико, и Нацуко пропадают. Акико ищет их и находит свою собаку мертвой в поле рядом с Кусаку. Кусаку падает на него, что к получению погоне, в котором Акико сбивается веткой. Кусаку забирает ее к себе домой. Когда Акико просыпается, она видит вампира, который вот-вот укусит ее за шею, но ее прерывают два рыбака, спрашивающие о лодке, что вызывает вампира и Кусаку от уступления. В пациентку больницы Такаши выманивает из хозяйки вампира. Такаши замечает ее, но она падает с лестницы, убивая себя. Тем временем развития под проклятием вампира, Нацуко возвращается в дом Акико с самим вампиром. Акико прячеться в шкафу, в то время как возвращающийся Такаши ставится жертвой нападения Кусаку в своей машине. Машина разбивается, и Такаши побеждает после того, как умирает Кусаку. После того, как Такаши возвращается домой, Акико и Такаши выходят Нацуко умирающим на пляже. На последнем издыхании Нацуко умоляет сжечь ее труп. Такаши и Акико отвозят ее на хранение.

В больнице Нацуко в морге, когда она восстает из мертвых и сбегает. В то же время Такаши гипнотизирует Акико, чтобы она снова пережила свой «сон». Затем Акико вспоминает о встречах с вампиром из юности, как это произошло на деле, и что это сделал ее любимой дочерью их родителей. Вместе с Такаши Акико возвращается в особняк из прошлого, где они находят мертвое тело живого там старика вместе с его дневником. В нем он заявил, что, хотя он и не является японцем, его отец собрал дом в отдаленной части Японии, поскольку он был потомком вампира и хотел не представлять других опасностей. Сам старик никогда не был вампиром, но его сын поддался вампиру и убил женщину. Вскоре после этого в доме забрела молодая девушка и ее собака, найдены трупы женщин и столкнулись с сыном, после чего он смог помочь им сбежать. В ответ он запер сына. В конце концов сын вырвался на свободу и питался своим отцом, который дневник вел, чем прежде он умер от потери крови. Затем на двоих нападают вампир и Нацуко. Вампир сражается с Такаши на балконе, но старик, теперь реанимированный как вампир, хватает вампира за ногу, из-за чего тот спотыкается, пробив деревянную перила, во время борьбы. Нацуко падает, проклятие снято, потому что и она, и старик постепенно становятся вампирскими чертами и снова становятся трупами .

Производство 
"Озеро Дракулы " был вторым из трех серий фильмов о вампирах, снятых студией «Тохо» в 1970-х годах, первый фильм в серии "Кукла-вампир " (1970), а за ним последовал «Проклятье Дракулы: Розы, жаждущие крови» (1974).

Релиз 
Озеро Дракулы было выпущено 16 июня 1971 года в Японии, где его распространяла компания Toho. Фильм был выпущен в формате с субтитрами в США в августе 1973 года. Фильм был дублирован на английский язык и выпущен на телевидении в 1980 году в США компанией United Productions of America под названием The Lake of Dracula. В американских телевизионных репродукциях фильма была удалена концовка, рассказывающая о распаде вампира. Телевизионная версия фильма была сокращена до 79 минут. Фильм также известен как Дракула, Жажда крови Дракулы, Кровожадные глаза и озеро смерти.

Все три фильма трилогии были выпущены на Blu-ray в США компанией Arrow Films.

Прием 
Газета Los Angeles Times назвала фильм; ужасным и захватывающим и всего запутанного сюжета в фильме.

В ролях 
 Мидори Фудзита — Акико
 Тёэй Такахаси — Такаши
 Санаэ Эми — Natsuko Kashiwagi
 Син Кисида — Вампир
 Тадао Футами — The Truck Driver

Фильмы Японии 1971 года
Фильмы ужасов Японии
Фильмы ужасов 1971 года
Фильмы-сиквелы
Фильмы о вампирах
Экранизации литературных произведений
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях